Hila peut faire référence à : 
 Mohamed Habib Hila (1931-2019), historien, philologue et universitaire tunisien.
 Hila (islam), ruse juridique dans la jurisprudence islamique.
 Hila, une ville du sud de la Norvège.
 Mitzpe Hila, un village du nord d'Israël.
 Waipoua hila, une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Orsolobidae.

Voir aussi 
 Hilla
 Hilla de Rebay
 Hilla Limann